В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of New Orleans 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Кріс Еверт-Ллойд здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6–4, 7–5.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
  Пем Шрайвер (фінал)
  Зіна Гаррісон (2-ге коло)
  Кеті Ріналді (1-ше коло)

 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Кеті Горват (1-ше коло)
 Марін Луї (чвертьфінал)
 Кейт Гомперт (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of New Orleans